Владимир Венгеров:
 Венгеров, Владимир Иванович (1883—1959) — художник из Екатеринбурга, лингвист, автор международного искусственного языка ОМО.
 Венгеров, Владимир Яковлевич (1920—1997) — советский кинорежиссёр.